Малипьеро — фамилия.

Известные носители:
 Малипьеро, Джан Франческо (1882—1973) — итальянский композитор и музыковед.
 Малипьеро, Орио (Мастропьетро; ?—1192) — 40-й венецианский дож.
 Малипьеро, Паскуале (1392—1462) — 66-й венецианский дож.
 Малипьеро, Риккардо (1914—2003) — итальянский композитор, пианист и педагог.